Il doppio del torneo di tennis Puerto Rico Women's Challenger 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Chanel Simmonds e Ajla Tomljanović che hanno battuto in finale Victoria Duval e Alexandra Kiick 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Catalina Castaño /  Florencia Molinero (semifinali)
 Andrea Gámiz /  Adriana Pérez (semifinali)

 Chanel Simmonds /  Ajla Tomljanović (Campionesse)
 Teliana Pereira /  Vivian Segnini (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Puerto Rico Women's Challenger 2011